La ligne 420 est une ancienne ligne de tramway du réseau de Tournai de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui a fonctionné entre le  et le .

Histoire 

 : mise en service en traction vapeur entre la gare de Tournai et celle de Péruwelz (nouvelle section, ) ; exploitation par la SA des Tramways urbains et vicinaux (TUV).

En , la SNCV reprend l'exploitation de la ligne.

Date inconnue : traction par autorail.

 : déviation à Tournai entre le boulevard des Combattants et la gare par les avenues du Commandant Delahaye et Van Cutsem (nouvelle section, ) et fermeture à tout trafic de l'ancienne section par le boulevard des Déportés.

 : suppression et remplacement par une ligne d'autobus n°8.

Infrastructure

Dépôts et stations 

Autres dépôts utilisés par la ligne situés sur le reste du réseau ou des lignes connexes : Tournai.

Exploitation

Horaires 

Tableaux :
 420 en .

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie

Monographies

Voir aussi

Articles connexes 

 Lignes de tramway de la SNCV dans la province de Hainaut • Réseau de Tournai

Liens externes 

 Plan de la ligne et des lignes de la SNCV sur OpenHistoricalMap

Ligne du tramway de Tournai
Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Hainaut